Bannholz heißen folgende geographische Objekte:
 Bannholz (Weilheim), Ortsteil von Weilheim (Baden)
 Bannholz (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung (Niederbayern)

 Bannholz (Mühlviertel), Waldgebiet bei Dietach, Oberösterreich
 Bannholz (Traunviertel), Waldgebiet bei Schenkenfelden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Bahnholz
 Panholz